Amo puede referirse a:

Localizaciones 
 Amo, pueblo ubicado en Indiana, Estados Unidos.
 Municipio de Amo, ubicado en Minnesota, Estados Unidos.
 Amo, antigua ciudad griega ubicada en la península de Anatolia.

Personas 
 Mariano del Amo y Mora, botánico español cuya abreviatura es Amo.
 Pablo Amo, futbolista español.

Música 
 Amo (2004), álbum del cantautor argentino Axel Fernando.
 Amo (2014), álbum de Miguel Bosé.

Conceptos 
A su vez, puede entenderse como sinónimo de los siguientes conceptos:
 Señor
 Mayoral
 Capataz
 Ayo

Siglas 
Además, las siglas AMO pueden referirse a:
 AMO, gabinete de investigación de la Office for Metropolitan Architecture.
 Análisis multiobjetivo, procedimiento para evaluar diversas alternativas para resolver un problema.

Véase también 

 Te amo
 Amor
 Ama

Enlaces externos